Darfield bezeichnet mehrere Orte:
Darfield (South Yorkshire), ein Dorf im Borough Barnsley in South Yorkshire, England
Darfield (Neuseeland) auf der Südinsel Neuseelands
Darfield, British Columbia im kanadischen British Columbia, nördlich von Kamloops